RM est un code, qui signifie :
 Madagascar, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 province de Rome, la province de la région du Latium en Italie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:IT) ;
 région métropolitaine de Santiago, la région du Chili, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CL) ;
 rm, une commande Unix permettant de supprimer des fichiers ou des répertoires (abréviation de remove, « enlever ») ;
 Royaume du Maroc ;
 rhéto-roman (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Rm peut signifier :
 route magnétique ;
 Épître aux Romains ;
 Rm est un digramme de l'alphabet latin.

RM est un sigle qui peut désigner :
 Rayon de Molière, grandeur physique
 remontées mécaniques ;
 régiment de marche, un régiment d'infanterie ;
 régiment de Marines ;
 régiment médical, un régiment du service de santé des armées ;
 recherche musicale, les travaux de recherche effectuée en musique ;
 région métropolitaine de Santiago, la région-capitale du Chili : Santiago du Chili ;
 Regionalverkehr Mittelland, une entreprise ferroviaire suisse ;
 Rolemaster, un jeu de rôle ;
 Royal Marines ;
 région maritime ;
 région militaire ;
 raison médicale ;
 règlement mensuel ;
 rétrécissement mitral ;
 Rate Monotonique, un type d'ordonnancement temps réel ;
 RealMedia, un format de vidéo numérique créé pour le Real One Player ;
 rouge de méthyle ;
 répertoire des métiers, documents officiels en France qui recensent différents métiers ;
 Reichsmark, Unité monétaire officielle de la République de Weimar (1919-1933), du Troisième Reich (1933-1945) et de l'Allemagne occupée par les forces alliées (1945-1948) ;
 Ringgit, Unité monétaire officielle de la Malaisie.
 RM, rappeur et leader du boys band sud-coréen BTS.

RM est une abréviation qui peut désigner :
 dans le médical pour retard mental ;
 Radio Mélodie, une radio franco-allemande en Moselle ;
 RauteMusik.FM, une cyber radio allemande ;
Réalité mixte, fusion d'un monde réel et d'un monde virtuel ;
 Red Mud, signifiant boue rouge en anglais.

rm est une extension associée au format de compression RealMedia.

Code
Code de langue